Verdun (Meuse), comuna francesa do departamento Meuse, conhecida pela batalha de Verdun de 1916

Outras 
Austrália
 Verdun, na Austrália Meridional

Canadá
 Verdun, antiga municipalidade canadense do Québec, fusionada com Montréal em 2002

França
 Verdun (Ariège), comuna francesa do departamento Ariège
Verdun-en-Lauragais, comuna francesa do departamento Aude
Verdun-sur-Garonne, comuna francesa do departamento Tarn-et-Garonne
Verdun-sur-le-Doubs, comuna francesa do departamento Saône-et-Loire

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas